Rüdern ist der Ortsname von

 Rüdern, Ortsteil der Stadt Esslingen am Neckar, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Rüdern (Dietenhofen), Ortsteil des Marktes Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Rüdern (Prichsenstadt), Ortsteil der Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Rüdern (Sugenheim), Ortsteil des Marktes Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Rüddern
 Rüder